FK Horní Ředice je český fotbalový klub z obce Horní Ředice v Pardubickém kraji. Klub byl založen v roce 1956. V sezoně 2018/19 skončil na 2. místě v I. A třídě Pardubického kraje a vybojoval si tak historicky první postup do Přeboru Pardubického kraje (5. nejvyšší soutěž), ve kterém nastupuje od ročníku 2019/20.

Umístění A mužstva v jednotlivých sezonách 

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FK Horní Ředice B 
Je rezervním týmem Horních Ředic, který se pohybuje v okresních soutěžích na Pardubicku.

Umístění B mužstva v jednotlivých soutěžích 

**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Fotbalové kluby v Pardubickém kraji
Fotbalové kluby založené v roce 1956
Sportovní kluby v okrese Pardubice
Fotbal v okrese Pardubice
Horní Ředice